Antônio Ernesto Gomes Carneiro, militare brasiliano combattente nella Guerra della triplice alleanza
General Carneiro (Mato Grosso), comune brasiliano dello stato del Mato Grosso
General Carneiro (Paraná), comune brasiliano dello stato del Paraná